Gangseo-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gangseo-dong, Yangsan, stadsdel i Yangsan, Södra Gyeongsang, 
 Gangseo-dong, Cheongju, stadsdel i Cheongju, Norra Chungcheong,